Margó-díj – irodalmi díj
 Margó-díj – természettudományos díj